Reykholt (Bláskógabyggd), plaats in het zuiden van IJsland.
 Reykholt (Borgarfjörður), plaats in het westen van IJsland.